Ludvig II är namnet på flera regenter:

Ludvig den tyske, Ludvig II, levde 805-876, östfrankisk kung.
Ludvig II (825-875), romersk kejsare och kung av Italien
Ludvig den stammande (846-879), västfrankisk kung.
Ludvig II av Anjou (1377-1417), greve av Provence och kung av Neapel
Ludvig II av Ungern (1506-1526), kung av Ungern och Böhmen.
Ludvig II av Baden (1824-1858), storhertig av Baden.
Ludvig II av Bayern (1845-1886), kung av Bayern.
Ludvig II av Bayern (1229-1294), hertig av Bayern.
Ludvig II av Monaco (1870-1949)

Regentnamn

de:Liste von Herrschern namens Ludwig#Ludwig II.